L'ARAG World Team Cup 2009 correspon a la 32a edició de la Copa del món de tennis entre països. Es va disputar entre el 17 i el 23 de maig al Rochusclub de Düsseldorf, Alemanya.

Sèrbia va guanyar el seu primer títol després de vèncer en la final a Alemanya per 2 a 1.

Equips

Grup Blau 

 Juan Martín del Potro (# 5)
 Juan Mónaco (# 52)
 Máximo González (# 77)

 Andreas Seppi (# 54)
 Simone Bolelli (# 59)
 Francesco Piccari (# 406)

 Dmitri Tursúnov (# 23)
 Ígor Andréiev (# 27)
 Ievgueni Koroliov (# 102)
 Stanislav Vovk (# 1137)

 Viktor Troicki (# 37)
 Janko Tipsarević (# 72)
 Nenad Zimonjić (# 1 dobles)

Grup Vermell 

 Jo-Wilfried Tsonga (# 10)
 Gilles Simon (# 15)
 Jérémy Chardy (# 39)

 Philipp Kohlschreiber (# 27)
 Rainer Schüttler (# 29)
 Mischa Zverev (# 53)
 Nicolas Kiefer (# 113)

 Robin Söderling (# 9)
 Andreas Vinciguerra (# 657)
 Robert Lindstedt (# 16 dobles)

 Sam Querrey (# 25)
 Mardy Fish (# 57)
 Robby Ginepri (# 102)

Round Robin

Grup Blau

Classificació

Rússia vs. Itàlia

Argentina vs. Sèrbia

Rússia vs. Sèrbia

Argentina vs. Itàlia

Argentina vs. Rússia

Sèrbia vs. Itàlia

Grup Vermell

Classificació

Alemanya vs. Estats Units

França vs. Suècia

Alemanya vs. França

Estats Units vs. Suècia

França vs. Estats Units

Suècia vs. Alemanya

Final

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre 

2009
ATP World Tour 2009